Reksio – polski serial animowany
 Reksio – postać fikcyjna